Bengel kan syfta på:

 Bengel, Bernkastel-Wittlich – em kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich i Tyskland

Personer
 Ernst Bengel (1735–1793), tysk evangelisk-luthersk teolog
 Ernst Gottlieb Bengel (1769–1826), tysk evangelisk-luthersk teolog
 Johann Albrecht Bengel (1687–1752), tysk evangelisk-luthersk teolog

Efternamn